Providence River ist der Name mehrerer Flüsse:
 Providence River (Dominica) im Parish Saint Paul, Dominica
 Providence River (Rhode Island) in Rhode Island, Vereinigte Staaten
 Providence River (Trinidad and Tobago) in Trinidad und Tobago

Siehe auch:
 Providence Creek, Tasmanien